Osvatnet ist der Name von

Osvatnet (Eid), See in der Gemeinde Eid in Norwegen
Osvatnet (Molde), See in der Gemeinde Molde in Norwegen